Kaisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaisaari, S:t Michel, Södra Savolax, 
 Kaisaari, Salo, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar